

Населені пункти та їхні частини
 Рудзиця — село в гміні Секерчин Любанського повіту Нижньосілезького воєводства
 Рудзиця — село в гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства
 Рудзиця — село в гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Рудзиця — частина села Подленже в гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства

Примітки